

Sigle 

 Australian Education Union
 Advanced European Union